Чемпионат Литвы по кёрлингу среди смешанных пар 2021 () проводился с 20 по 23 мая 2021 года в городе Рига.

Команда-победитель получала право до следующего чемпионата представлять Литву как смешанная парная сборная на международной арене.

В чемпионате принимало участие 4 команды.

Победителями чемпионата стала команда IceProof MD (Akvilė Rykovė / Konstantin Rykov), победившая в финале команду Olga Dvojeglazova / Vytis Kulakauskas. Бронзовые медали завоевала команда Asta Vaičekonytė / Nedas Ivanauskas.

Формат соревнований 
На первом, групповом этапе команды играют между собой по круговой системе в два круга. При равенстве количества побед у двух команд выше располагается команда-победитель в личной встрече, у трёх или более команд — по результатам встреч между этими командами, при равенстве этого показателя — по результатам тестовых бросков в дом (ТБД, , команда с меньшим значением занимает более высокое место). Четыре лучшие команды выходят во второй этап, плей-офф, где играют матч за 3-е место (между командами, занявшими на групповом этапе третье и четвёртое места) и финал (между командами, занявшими на групповом этапе первое и второе места).

Все матчи проводятся в 8 эндов. Время начала матчей указано местное (UTC+2).

Составы команд

Групповой этап

Плей-офф 

Матч за 3-е место. 23 мая, 10:00

Финал. 23 мая, 10:00

Итоговая классификация

Примечания

См. также 
 Чемпионат Литвы по кёрлингу среди мужчин 2021
 Чемпионат Литвы по кёрлингу среди женщин 2021

Спорт в Литве в 2021 году
Чемпионаты Литвы по кёрлингу среди смешанных пар
Май 2021 года
Спортивные соревнования в Риге